Херси́н () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах. Административный центр — город Херсин.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Бисотун (بخش گهواره)
Население области на 2006 год составляло 90 452 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer 

шахрестаны Керманшаха